Меріхар'юнмата́ла () — банка в Ладозькому озері, Росія.

Має округлу форму. Мілина розташована за 4 км на південний схід від острова Воссінойсарі, Західний Ладозький архіпелаг. Глибина банки становить 5 м, тоді як навколишні в навколишніх водах цей показник сягає 8-15 м.

Ладозьке озеро
Географія Карелії